Лінке́й:

 Лінкей (цар Аргоса) — один із 50 синів Єгипта, єдиний з єгиптіадів, якого не вмертвили данаїди. Уславився як засновник військових змагань на честь Гери.
 Лінкей (аргонавт) — син Афарея, мессенський герой. Його гострий зір міг проникати крізь землю й скелі. Лінкея та його брата Іда часто називають Афареїдами. Брати брали участь у калідонському полюванні та в поході аргонавтів. Лінкея вбив Полідевк у боротьбі Афареїдів з Діоскурами. У переносному значенні Лінкей — пильний сторож.
 Лінкей Самоський — давньогрецький письменник.

Джерела 
 Словник античної міфології